Suffolk ist der Name folgender Regionen:
 Suffolk, Grafschaft in England;
 Suffolk County (New York), Verwaltungseinheit im Bundesstaat New York in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Suffolk County (Massachusetts), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Massachusetts in den Vereinigten Staaten von Amerika
 West Suffolk, ehemalige Verwaltungsgrafschaft im Vereinigten Königreich
 East Suffolk, ehemalige Verwaltungsgrafschaft im Vereinigten Königreich

Suffolk ist der Name folgender Orte:
 Suffolk (Virginia), Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika;
 Suffolk (Mississippi), Stadt in Franklin County, Mississippi in den Vereinigten Staaten von Amerika;
 Suffolk (Montana), Stadt in Fergus County, Montana in den Vereinigten Staaten von Amerika
 New Suffolk (New York), Wohnsiedlung der Stadt Southold im Staat New York in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Suffolk (Belfast)

Suffolk ist der Name folgender Unternehmen:
 Suffolk Jaguar, britischer Automobilhersteller

Suffolk heißen folgende Schiffe:
die HMS Suffolk, mehrere britische Schiffe, darunter
die HMS Suffolk (1903)
die USS Suffolk (AKA-69), ein Transportschiff in der amerikanischen Navy

Suffolk ist eine Kurzbezeichnung für
die Suffolk University, eine Universität in den Vereinigten Staaten von Amerika
das Suffolk-Schaf, eine Schafsrasse

Siehe auch:
 Earl of Suffolk